Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Квета Пешке і Катарина Среботнік. 
Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес виграли титул, перемігши у фіналі Пешке і Среботнік з рахунком 7-6(5), 6-4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=195

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Кара Блек Лізель Губер
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=[9]
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Квета Пешке Катарина Среботнік
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=[11]

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Надія Петрова Саманта Стосур
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4={{Nowrap| Нурія Льягостера Вівес Марія Хосе Мартінес Санчес}}
| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=6'''
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Квета Пешке Катарина Среботнік
| RD2-score1-1=65
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw Doubles

Dubai Tennis Championships, жінки, парний розряд
Dubai Tennis Championships 2010